Фридрих IV — имя нескольких монархов Европы:
 Фридрих IV (герцог Швабии) (ок. 1144/1145 — 1167) — герцог Швабии.
 Фридрих IV (граф Цоллерна) (ок. 1188—1255) — граф Цоллерна.
 Фридрих IV (бургграф Нюрнберга) (1287—1332) — бургграф Нюрнберга из дома Гогенцоллернов.
 Фридрих IV Сварливый (1370—1428) — маркграф Мейсена, также курфюрст Саксонии под именем Фридрих I.
 Фридрих IV (герцог Австрии) (1382—1439) — герцог Передней Австрии, граф Тироля.
 Фридрих IV Миролюбивый (1384—1440) — ландграф Тюрингии с 1406 года из династии Веттинов.
 Фридрих IV (курфюрст Пфальца) (1574—1610) — курфюрст Пфальца.
 Фридрих IV Гольштейн-Готторпский (1671—1702) — герцог Шлезвига, представитель Гольштейн-Готторпской династии.
 Фредерик IV (король Дании) (1671—1730) — король Дании и Норвегии.
 Фридрих IV (ландграф Гессен-Гомбурга) (1724—1751) — ландграф Гессен-Гомбурга.
 Фридрих IV (герцог Саксен-Гота-Альтенбурга) (1774—1825) — герцог Саксен-Гота-Альтенбурга.
 Фридрих Вильгельм IV (1840—1861) — король Пруссии, старший брат Вильгельма I.